Каљехон има више значења:

 Каљехон (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каљехон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику